Końskowola peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Końskowola, une gmina rurale
 Końskowola, un village, chef-lieu de la gmina de même nom